L'appellation pont de pierre concerne les ponts en maçonnerie.

Pont de Jambes (Namur)

Pont de pierre (Agen)
 Pont de pierre (Bordeaux)
 Pont de pierre (Gray)
 Pont de pierre de Jargeau
 Pont de pierre (Libourne)
 Pont de pierre (Monéteau)
 Le Pont Wilson de Tours, dont le surnom est toujours le « Pont de pierre »
 Pont de pierre, ancien nom du pont du Change, à Lyon.

Pont de pierre (Saragosse)

Pont de pierre (Aoste)
 Pont de pierre (Vérone)

Pont de pierre (Skopje)

Pont de pierre (Saint-Pétersbourg)
 Pont de pierre Vsekhsviatski (Moscou)
 Grand Pont de pierre (Moscou)

Pont de pierre (Adana)

Voir aussi 

 Pont et pont en maçonnerie
 Pont de Pierre romain et Liste de ponts romains
 Pont Pierre-Laporte : pont routier de la ville de Québec
 Pont des Pierres (Ain)